12 Brygada Artylerii (II RP)
 12 Brygada Artylerii Ciężkiej